Бо́йсе (Бойзи;  от  — лесистый) — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Айдахо-Сити.

История 
Округ Бойсе был основан 4 февраля 1864 года. Название округу было дано в честь реки Бойсе, в бассейне которой он находится. В 1862 году на территории округа были обнаружены месторождения золота. За два десятилетия после их открытия было добыто золота на сумму $250 млн — больше, чем во время золотых лихорадок в Калифорнии и Клондайке. На пике золотодобычи в 1860-1870-е годы Айдахо-Сити был крупнейшим городом на северо-западе США. Приток новых поселенцев привёл к созданию так называемой территории Айдахо, предшественнице штата Айдахо.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 7 504 человек. Округ находится на 34-м месте в штате по населению. С 2003 года численность населения увеличилась на 3,70 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 

Округ Бойсе располагается в юго-западной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 4 938 км², из которых 11 км² (0,23 %) занято водой.

Дороги 
  — SH-21
  — SH-55

Города округа 
 Крауч
 Хорсшу-Бенд
 Айдахо-Сити
 Пласервилл

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Национальный лес Бойсе (частично)
 Национальная зона отдыха Соутут (частично)
 Заповедник Соутут (частично)

Примечания 

 
Появились в 1864 году в США